Водники:

 Водники — село в Галичском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Водники — село в Звенигородской сельской раде Пустомытовского района Львовской области Украины.
 Водники — посёлок Куйбышевского района города Самары.
 Водники — пассажирская платформа Савёловского направления Московской железной дороги в городе Долгопрудном.
 Водники — микрорайон Перми.
 Водники — микрорайон Долгопрудного.

См. также 
 Новые Водники (Пермь)
 Старые Водники (Пермь)